Francja:
 Corcelles – gmina
 Corcelles – rzeka, dopływ Lacanche
 Corcelles-en-Beaujolais – gmina
 Corcelles-Ferrières – gmina
 Corcelles-les-Arts – gmina
 Corcelles-lès-Cîteaux – gmina
 Corcelles-les-Monts – gmina

Szwajcaria:
 Corcelles – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura
 Corcelles-le-Jorat – gmina w kantonie Vaud
 Corcelles-près-Concise – gmina w kantonie Vaud
 Corcelles-près-Payerne – gmina w kantonie Vaud
 Corcelles-sur-Chavornay – gmina w kantonie Vaud

Zobacz też:
 Champdor-Corcelles